Le mot  désigne une subdivision territoriale de ville polonaise. 

C'est aussi un nom de localité, en Pologne :

 Dzielnica,  localité de la gmina de Czerniewice ;
 Dzielnica, localité de la gmina de Cisek ;
 Dzielnica, localité de la gmina de Żelechlinek.

Homonymie de localités